Carurú, Colombiaanse gemeente in het departement Vaupés.
 Caruru (gerecht), Braziliaans gerecht met okra, garnalen, noten en palmolie.

Zie ook 
 Calulu, Afrikaans gerecht met groenten, vis of kip en palmolie.